Ponto ist der Familienname folgender Personen:

 Corinna Ponto (* 1957), deutsche Opernsängerin
 Erich Ponto (1884–1957), deutscher Schauspieler
 Eva Ponto (* 1918), deutsche Filmeditorin
 Ignes Ponto (* 1929–2020), Witwe von Jürgen Ponto
 Jürgen Ponto (1923–1977), deutscher Bankmanager, Vorstandssprecher der Dresdner Bank AG
 Klaus Ponto (1927–1985), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Manoel Ponto (1949–1996), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Vesa Ponto (* 1971), finnischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Ponthoz
 Pontow